Het Zuid-Koreaans Golfkampioenschap heet officieel het Ballantine's Championship en maakt deel uit van de Aziatische en Europese PGA Tour. De editie van 2012 wordt van 26-29 april gespeeld op de Blackstone Golf Club in Icheon. Het prijzengeld is € 2.205.000. Lee Westwood kwam zijn titel niet verdedigen.

Verslag

Ronde 1
Robert-Jan Derksen is deze week de enige Nederlandse deelnemer. Hij speelt de eerste twee dagen met Shiv Kapur en Kieran Pratt, de huidige nummer 10 van de Aziatische ranglijst. Zijn eerste ronde bevatte zes bogeys. Na de ochtendronde deelden drie Britten met een score van -2 de eerste plaats maar dat veranderde snel: de Koreaan Do-hoon Kim stond na negen holes op -4, maar hield dat niet vast. De leiding werd overgenomen door Victor Dubuisson, die zijn tweede volle seizoen op de Europese Tour speelt.

Ronde 2

Ronde 1 werd slechts door 17 spelers onder par gespeeld, en Victor Dubuisson was de enige speler die onder de 70 scoorde; in ronde 2 speelden 23 spelers onder de 70. Bernd Wiesberger ging na een ronde van 65 aan de leiding, Marcus Fraser en Oscar Florén maakten 67 en kwamen op de 2de en 3de plaats. Robert-Jan Derksen miste de cut.

Ronde 3
Ook voor de derde ronde werden de spelers in flights van drie ingedeeld, Wiesberger speelde dus met Fraser en Florén, die zeven bogeys maakte en dus ver afzakte in het klassement. Fraser, die het toernooi in 2010 won, behield zijn 2de plaats, Wiesberger maakte weer een ronde van 65, hij verruimde zijn voorsprong op Fraser  tot vijf slagen.Paul McGinley en Kiradech Aphibarnrat brachten ieder een score van 65 binnen en klommen naar de top-10.

Ronde 4
Wiesberger behaalde zijn eerste overwinning op de Europese Tour met een voorsprong van vijf slagen. Hij had ruim drie rondes gespeeld zonder een bogey te maken. Marcus Fraser werd gepasseerd door Richie Ramsay, die een ronde van 65 maakte. De beste Zuid-Koraan was uiteindelijk Y E Yang, hij eindigde op de 15de plaats.

Leaderboard

De spelers

Externe links
 Website Europese Tour

Europese PGA Tour 2012
Aziatische PGA Tour 2012
Golftoernooi in Zuid-Korea